P-серия — это серия человекоподобных роботов, созданных компанией «Хонда». Является развитием серии E и промежуточным этапом в создании робота ASIMO и проекта Humanoid Robotics Project.

Модели

Ссылки 
 Официальный сайт Honda P1, P2 и P3

Андроиды
Роботы по алфавиту
Роботы Японии
Учебные роботы